Csehország
 Vyskytná, település a Pelhřimovi járásban
 Vyskytná nad Jihlavou, település a Jihlavai járásban